David Axelrod (1936-2017) est un compositeur, arrangeur et producteur américain.
 David B. Axelrod (1943-) est un poète américain.
 David Axelrod (1955-) est un consultant politique américain, directeur de nombreuses campagnes électorales.